Klauke ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Klauke (* 1943), deutscher Künstler
 Ralf Klauke (* 1980), deutscher Crosslauf-Sommerbiathlet

 Gustav Klauke, deutscher Unternehmer siehe Klauke (Unternehmen)